Хуторка:
 Хуторка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Хуторка — село в Увельском районе Челябинской области.

Реки
 Хуторка (приток Ая)
 Хуторка (приток Кувая)